Tsubame (japanisch für Schwalbe) steht für:

 Tsubame, Stadt in der Präfektur Niigata, Region Chūbu, Japan
 Tsubame (Zug), ehemaliger Expresszug in Japan zwischen Tokio und Ōsaka 
 Tsubame, japanischer Satellit, siehe SLATS
 Tsubame (Supercomputer), japanischer Supercomputer 
 (6211) Tsubame, Asteroid des Hauptgürtels

TSUBAME steht für:

 TSUBAME, japanischer Kleinsatellit für Gammaastronomie 

Siehe auch:

 Tsubame-Klasse